Ein besserer Herr steht für:

 Ein besserer Herr (Lustspiel), Komödie (1926) von Walter Hasenclever

Filme:
 Ein besserer Herr (1928), deutscher Stummfilm
 Ein besserer Herr (1957), deutscher Fernsehfilm von Hans Lietzau und Hans Scholz
 Ein besserer Herr (1963), deutscher Fernsehfilm von Hans-Dieter Schwarze
 Ein besserer Herr (1973), deutscher Fernsehfilm von Boy Gobert
 Ein besserer Herr (1985), deutscher Fernsehfilm von Jürgen Thormann
 Ein besserer Herr (1988), DDR-Fernsehfilm von Margot Thyret